Det Humanistiske Fakultet findes flere steder:

 Københavns Universitet
 Syddansk Universitet
 Aalborg Universitet
 Aarhus Universitet